Просторое () — село в Каховском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 23 человека. На данный момент нежилое.

Местный совет 
74853, Херсонская обл., Каховский р-н, пос. Червоный Перекоп

Ссылки 
 Просторое на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Каховского района